Desa Limbangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Limbangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,59, long 110,03), 
 Desa Limbangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,37, long 109,77), 
 Desa Limbangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,35, long 109,87), 
 Desa Limbangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,35, long 109,29), 
 Desa Limbangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,40, long 108,41), 
 Desa Limbangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,16, long 110,29), 
 Desa Limbangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,89, long 106,97), 
 Desa Limbangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,83, long 109,53), 
 Desa Limbangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,80, long 108,84), 
 Desa Limbangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,06, long 109,62), 
 Desa Limbangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,90, long 108,88), 

Robotskapade Indonesienförgreningar